Dębno (gromada w powiecie brzeskim)
 Dębno (gromada w powiecie chojeńskim)
 Dębno (gromada w powiecie kieleckim)
 Dębno (gromada w powiecie leżajskim) (łańcucki/leżajski)
 Dębno (gromada w powiecie opatowskim)